Екатерина Новикова:
 Новикова, Екатерина Ивановна (известна под фамилией: Зарина; 1837—1940) — писательница, мемуаристка.
 Новикова, Екатерина Николаевна (род. 1996) — российская волейболистка.